Jméno a příjmení Zdeněk Dušek nese více osob:

 Zdeněk Dušek (divadelní režisér) (* 1967) – český divadelní režisér a dramaturg
 Zdeněk Dušek (1942) (* 1942) – český herec a režisér